Le terme skit peut référer à :
 un skit, ou skite, un ermitage
 un skit, un terme de hip-hop